Florina Vișan (n. 26 decembrie 1968) este maestru emerit al sportului din 2008 în culturism.
 
 
2001

World Amateur Championships - IFBB, Light Weight, locul 11

2002

European Amateur Championships - IFBB, Light Weight, locul 6

World Amateur Championships - IFBB, Light Weight, locul 14

2003

European Amateur Championships - IFBB, Light Weight, locul 5

World Amateur Championships - IFBB, Light Weight, locul 6

2004

European Amateur Championships - IFBB, light weight, locul 2

World Amateur Championships - IFBB, light weight, locul 6

2005

World Amateur Championships - IFBB, light weight, locul 3

World Amateur Championships - IFBB, Masters, locul 13

2006

European Amateur Championships - IFBB, light weight, locul 3

World Amateur Championships - IFBB, light weight, locul 5

2007

European Amateur Championships - IFBB, overall winner 

European Amateur Championships - IFBB, light weight, locul 1

Nașteri în 1968
Culturiști români